Manolo Gabbiadini (né en 1991), footballeur italien
Marco Gabbiadini (né en 1968), footballeur anglais
Melania Gabbiadini (née en 1983), footballeuse italienne